Africa de Sud a participat la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice de vară din 1904 de la St. Louis până la ediția din 1960 de la Roma, dar a fost exclusă din ediția din 1964 de către Comitetul Olimpic Internațional din motivul de apartheid și Comitetul Național Olimpic Sud African (SANOC) a fost  expulzat din COI în anul 1970. Africa de Sud a reintegrat mișcarea olimpică începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1992. Codul CIO este RSA.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Africa de Sud la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Africii de Sud  pe Sports Reference